Miejscowości w Polsce:
 Pstroszyce Drugie
 Pstroszyce Pierwsze